Voici la liste des planètes mineures numérotées de 59001 à 60000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

59001-59100

59101-59200

59201-59300

59301-59400

59401-59500

59501-59600

59601-59700

59701-59800

59801-59900

59901-60000 

59001-60000